Первомайское городское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Первомайское городское поселение — в Шилкинском районе Забайкальского края.
 Первомайское городское поселение — в Коркинском районе Челябинской области.